The Triangle (circuit), stratencircuit in Noord-Ierland.
 The Triangle (1953), compilatiefilm uit 1953.
 The Triangle (2001), Amerikaanse horrorfilm uit 2001.
 The Triangle (2005), scifi-televisieminiserie uit 2005.

Zie ook 
Triangel (doorverwijspagina)
Driehoek (doorverwijspagina)
De Driehoek (doorverwijspagina)